A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a női vízilabdatornát július 30. és augusztus 9. között rendezték. A tornán 8 nemzet csapata vett részt. A címvédő a holland válogatott volt, amely azonban nem jutott ki a tornára. A tornát az amerikai csapat nyerte, története során először. A magyar válogatott a negyedik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A csapatokat két darab négy csapatból álló csoportba sorsolták. A sorsolást 2012. május 5-én tartották Londonban. A csoportmérkőzések után minden csapat továbbjutott, a negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódtak a küzdelmek.

Eredmények 
A mérkőzések kezdési időpontjai helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatóak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Férfi vízilabdatorna a 2012. évi nyári olimpiai játékokon

N